Цинъя́н — топоним в Китае:
 Цинъян (庆阳) — городской округ в провинции Ганьсу
 Цинъян (Чэнду) (青羊) — район городского подчинения города субпровинциального значения Чэнду провинции Сычуань
 Цинъян (Чичжоу) (青阳) — уезд городского округа Чичжоу провинции Аньхой